Petra Kvitová var forsvarende mester, men valgte ikke deltage pga. at Victoria Azarenka deltog.
Azarenka vandt titlen ved at besejre Julia Görges i finalen med cifrene 6–3, 6–4.

Seedning

  Victoria Azarenka (Mester)

  Ana Ivanovic (Kvartfinale)
  Dominika Cibulková (Træk sig med skade)  Lucie Šafářová (Første runde)''

<ol start="5">
  Julia Görges (Finale)</li>
  Yanina Wickmayer (Træk sig pga. sygdom)
  Tamira Paszek (Første runde)
  Sabine Lisicki (Første runde)
</ol>

Kampe

Finale

Top Half

Bottom Half
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Første runde
| RD2=Anden runde
| RD3=Kvartfinale
| RD4=Semifinale
| RD1-seed01=5
| RD1-team01= J Görges
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=77</sup>
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= D Hantuchová
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=65</sup>
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= R Oprandi
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= A Cadanțu
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= L Hradecká
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=77
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= S Soler Espinosa
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=65
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= S Arvidsson
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=7
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= L Šafářová
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3=5
| RD1-seed09=LL
| RD1-team09= K Pervak
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= M Burdette
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= K Flipkens
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= A Cornet
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=63
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= A Petkovic
| RD1-score14-1=77
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= M Niculescu
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2/WC
| RD1-team16= A Ivanovic
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=5
| RD2-team01= J Görges
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= R Oprandi
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= L Hradecká
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=64
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= S Arvidsson
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=77
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=Q
| RD2-team05= M Burdette
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=1
| RD2-score05-3=5
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= K Flipkens
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=7
| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= A Petkovic
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2/WC
| RD2-team08= A Ivanovic
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=5
| RD3-team01= J Görges
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= S Arvidsson
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=Q
| RD3-team03= K Flipkens
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2/WC
| RD3-team04= A Ivanovic
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=0
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=5
| RD4-team01= J Görges
| RD4-score01-1=1
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=6
| RD4-seed02=Q
| RD4-team02= K Flipkens
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3=3
}}

Kvalifikation
Seedning

  Irina-Camelia Begu (Kvalifikations finale, Lucky Loser)
  Kirsten Flipkens (Kvalificeret)
  Anne Keothavong (Første runde)  Sesil Karatantcheva (Anden runde)''

<ol start="5">
 Ksenia Pervak (Kvalifikations finale, Lucky Loser)
 Lesia Tsurenko (Kvalificeret)</li>
 Jana Čepelová (Kvalifikations finale)
 Kristýna Plíšková (Første runde)
</ol>

Kvalificerede

  Mallory Burdette
 '''  Kirsten Flipkens

<ol start="3">
 '''  Lesia Tsurenko
  Bethanie Mattek-Sands</li>
</ol>

Lucky Losers

  Irina-Camelia Begu
 ''' Catalina Castaño

''' Ksenia Pervak

Kampe

1. Kvalifikationsturnering

2. Kvalifkationsturnering

3. Kvalfikationsturnering

4. Kvalifikationsturnering

Referencer
 Main Draw
 Qualifying Draw

WTA Tour 2012